Stegelleta är ett släkte av rundmaskar. Stegelleta ingår i familjen Cephalobidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Stegelleta